Raphaël Papa (né le  à La Tronche) est un joueur professionnel français de hockey sur glace. Il évolue au poste d'ailier. Son frère Cyril joue également au hockey sur glace.

Carrière en club

Carrière internationale

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir Statistiques du hockey sur glace.

| rowspan='2'|2006-2007|| Grenoble U18 || France U18 || 13|| 12|| 22|| 34|| 2|| 1|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| Grenoble U22 || France U22 || 7|| 1|| 7|| 8|| 0|| || || || || 
|-
| rowspan='2'|2007-2008|| Grenoble U18 || France U18 || 17|| 12|| 46|| 58|| 22|| || || || || 
|-
| Grenoble U22 || France U22 || 14|| 4|| 13|| 17|| 2|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan='2'|2008-2009|| Grenoble U22 || France U22 || 15|| 7|| 21|| 28|| 4|| 2|| 0|| 2|| 2|| 0
|-
| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 21|| 1|| 0|| 1|| 0|| 9|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan='2'|2009-2010|| Grenoble U22 || France U22 || 11|| 7|| 7|| 14|| 2|| 4|| 1|| 4|| 5|| 4
|-
| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus || 18|| 2|| 0|| 2|| 2|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| rowspan='2'|2010-2011|| Grenoble U22 || Ligue Magnus|| 16|| 18|| 23|| 41|| 8|| 4|| 1|| 5|| 6|| 2
|-
| Brûleurs de loups de Grenoble || Ligue Magnus|| 23|| 0|| 2|| 2|| 18|| 2|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2011-2012|| Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus 
|| 26|| 1|| 2|| 3|| 0|| 5|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2012-2013|| Pingouins de Morzine-Avoriaz || Ligue Magnus || 26|| 2|| 1|| 3|| 4|| 8|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 2013-2014|| Scorpions de Mulhouse || Division 1 
|| 25 || 1 || 3 || 4 || 4 || 6 || 0 || 0 || 0 || 2 
|-
| 2014-2015|| Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 23 || 0 || 4 || 4 || 14 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2015-2016|| Scorpions de Mulhouse || Division 1 || 24 || 9 || 7 || 16 || 2 || 3 || 0 || 1 || 1 || 0
|-
| 2016-2017|| Bisons de Neuilly-sur-Marne || Division 1 || 24 || 2 || 24 || 4 || 4|| - || - || - || - || -
|-
|2017-2018|| Scorpions de Mulhouse || Ligue Magnus|| 44||0||4||4||4||6||0||0||0||0
|-
| 2018-2019|| Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 18 || 9 || 14 || 23 || 2 || 7 || 0 || 3 || 3 || 4
|-
| 2019-2020|| Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2|| 18 ||5 || 8 || 13 || 12 || 4  ||1 ||1 || 2 || 0 	
|-
| 2020-2021|| Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2|| 2 || 0 || 1 || 1 || 2|| - || - || - || - || -
|-
| 2021-2022|| Chevaliers du lac d'Annecy || Division 2 || 18 || 7 || 10 || 17 || 0 || 7 || 2 || 2 || 4 || 0

Au niveau international 

| 2008||France U20 || Championnat du monde junior D1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 0 || +4 || 
|-
| 2009 || France U20 || Championnat du monde junior D1 || 5 || 2 || 1 || 3 || 2 || ||  Médaille de bronze

Références 

Naissance en février 1990
Naissance à La Tronche
Joueur français de hockey sur glace
Joueur du Grenoble métropole hockey 38
Joueur du Hockey Club Morzine-Avoriaz
Attaquant de hockey sur glace
Joueur des Scorpions de Mulhouse
Joueur du Hockey Club Neuilly-sur-Marne 93
Joueur du Sports de glace Annecy